Schacko ist der Familienname folgender Personen:

 Hedwig Schacko (1868–1921), deutsche Theaterschauspielerin und Opernsängerin
 Maria Schacko (1905–1995), deutsche Opernsängerin (Sopran)